Кидяев — фамилия. Известные носители:

 Кидяев, Александр Фёдорович (род. 1940) — советский тяжелоатлет, чемпион Европы (1965).
 Кидяев, Виктор Борисович (род. 1956) — Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, член Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия»
 Кидяев, Юрий Константинович (род. 1955) — советский гандболист, чемпион Олимпийских игр 1976 года. Заслуженный мастер спорта СССР.